Makogonow oder Makogonowa (weibliche Form) ist der Familienname folgender Personen:

 Irina Petrowna Makogonowa (* 1959), sowjetische Volleyballspielerin 
 Wladimir Makogonow (1904–1993), sowjetischer Schachspieler